Stockholms Rederi AB Svea, Sveabolaget, var en tidigare rederikoncern hemmahörande i Stockholm.

Historia
Rederi AB Svea bildades 1871 i Stockholm. Efter ekonomiska svårigheter rekonstruerades rederiet 1894 och fick då namnet Nya Rederi AB Svea. Vid sekelskiftet 1899-1900 ägdes fem fartyg. Under åren efter sekelskiftet 1900 genomfördes ett stort antal uppköp av mindre ångbåtsbolag som trafikerade den svenska kusten och Östersjön. 
1907 genomfördes köpet av Stockholms Ångfartygs AB. Då säljaren önskade att namnet "Stockholm" skulle bevaras valde man att ombilda Rederi AB Svea, varpå namnet ändrades till Stockholms Rederi AB Svea. 

Efter första världskriget, då Finland blivit självständigt började passagerartrafiken mellan Stockholm och Åbo drivas tillsammans med de två finska rederierna Finska Ångfartygs Ab (FÅA) och Ångfartygs Ab Bore. Från 1918 hade De samseglande rederierna, som de kallade sig i marknadsföringen, dagliga avgångar. Detta samarbete utvecklades 1957 till ett gemensamt marknadsföringsbolag, som blev dagens Silja Line. 

De flesta inrikes passagerarlinjerna avvecklades efter andra världskriget, då konkurrensen från järnvägs- och landsvägstrafik blev för hård. Svea kom istället att fortsätta som fraktrederi med sin tyngdpunkt på de kontinentala linjerna men där även linjer till Medelhavet och Sydamerika ingick. 

Sveas gamla passagerarlinjenät var starkt förankrat även i södra Sverige med trafik från de skånska kuststäderna till Danmark och Tyskland. Sedan kustlinjenätet lagts ner kom Svea att vara med om bildandet av modern färjetrafik även i dessa trakter genom sitt dotterbolag Linjebuss International, som drev färjetrafik över Öresund till Danmark samt senare även till Tyskland genom Trave Line. Delar av denna verksamhet lever idag vidare inom såväl Forsea som TT-Line. 1935 bildade man AB Svenska Godscentraler (senare ASG AB) för att börja bedriva lastbils- och järnvägstransport. Redan 1941 blev dock Statens järnvägar den dominerande ägaren i ASG.

Efter ekonomiska svårigheter köptes Stockholms Rederi AB Svea upp av Rederiaktiebolaget Nordstjernan (Johnson-gruppen) 1975. Vid övertagandet bestod rederiets flotta av två större tankfartyg, några mindre tank- och lastfartyg, förutom alla passagerarfärjorna. 
1981 avvecklades Svea helt som rederi och ombildades till fastighetsbolag.
Utöver rederiverksamheten var Stockholms Rederi AB Svea även ägare av Finnboda varv 1916-70.

Skeppslista med segelfartyg

Skeppslista med ång- och motorfartyg
Omfattar fartyg ägda av Sveabolaget och dess dotterbolag: Rederi AB Staffan, Malmö Rederi AB och Rederi AB Saturnus.

Referenser

Fakta om fartyg: Stockholms Rederi Ab Svea.
Kommandobryggan: Stockholms Rederi AB Svea.

Vidare läsning

Externa länkar 

Ej längre existerande svenska rederier
Rederier bildade 1871
Rederier upplösta 1981